

Кур — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна
 Кур — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Кур — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот

Кур (, ) — місто, столиця кантону Граубюнден.
 Кур — громада в кантоні Берн